Біота:

 Біота — стала сукупність рослин, тварин, грибів та бактерій, що об'єднані спільною територією поширення. 
 Біота — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Арагон, у провінції Сарагоса.